In the Eye of the Storm er et album af Roger Hodgson.

Spor
"Had a Dream (Sleeping with the Enemy)"
"In Jeopardy"
"Lovers in the Wind"
"Hooked on a Problem"
"Give Me Love, Give Me Life"
"I'm Not Afraid"
"Only Because of You"

Referencer 

Album fra 1984
Rockalbum fra Storbritannien